Das Dameneinzel der  US Open 1969 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin war Virginia Wade. Das Finale bestritten Margaret Court und Nancy Richey, das Court in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1969